Cette page contient les pages d'homonymie de Lloyd, Lloyd's et Lloyds.

Le nom Lloyd est une variation du mot gallois llwyd ou clwyd, qui signifie « gris » ou « brun ».

Forme Lloyd

Patronyme 

 Albert Lloyd (1871-1946), missionnaire et explorateur britannique ;
  ;
 Art Lloyd (1896-1954), directeur de la photographie et scénariste américain ;
 Bernhard Lloyd (né en 1960), musicien allemand ;
  ;
 Carli Lloyd (née en 1982), joueuse de soccer américaine ;
 Carli Lloyd, joueuse de volley-ball américaine ;
 Catherine Lloyd Burns (née en 1961), actrice canadienne ;
  ;
 Cher Lloyd (née en 1993), chanteuse et rappeuse anglaise ;
 
 Christopher Lloyd (né en 1938), acteur américain ;
 Constance Lloyd (1858-1898), journaliste et féministe britannique, épouse d'Oscar Wilde ;
 Danielle Lloyd (née en 1983), mannequin britannique ;
 Danny Lloyd (né en 1973), acteur américain ;
 
 David Lloyd George (1863-1945), politicien britannique ;
 Earl Lloyd (1928-2015), joueur et entraîneur de basket-ball américain ;
  ;
 Emily Lloyd (née en 1970), actrice britannique ;
 Euan Lloyd (1923-2016), producteur de cinéma britannique ;
 Frank Lloyd Wright (1867-1959), architecte américain ;
 Frank Lloyd (1886-1960), réalisateur, producteur, scénariste et acteur américain ;
  ;
 Harold Lloyd (1886-1960), acteur burlesque américain ;
 Harold Lloyd (né en 1952), joueur de cor d'harmonie britannique ;
 Harry Lloyd, acteur britannique ;
 Horace Lloyd, avocat britannique ;
 Humphrey Lloyd (1800-1881), directeur du  Trinity College de Dublin ;
 Jake Lloyd (né en 1989), acteur américain ;
 James Lloyd (1810-1896), botaniste français ;
 James Lloyd (1769-1831), homme politique américain ;
 Jeremy Lloyd (1930-2014), scénariste, acteur, réalisateur et producteur britannique ;
 John Bedford Lloyd (né en 1956), acteur américain ;
 
 June Lloyd, baronne Lloyd de Highbury (1928-2006), pédiatre britannique et membre de la Chambre des lords ;
 Kyle Lloyd (1990-), joueur de baseball américain ;
 Leon Lloyd (né en 1977), joueur de rugby à XV britannique ;
 Mademoiselle Lloyd (1842-1897), actrice française ;
 Matthew Lloyd (né en 1983), coureur cycliste australien ;
 Megan Lloyd George (1902-1966), femme politique britannique ;
 Nicolas Lloyd (1634-1680), biographe britannique ;
 Norman Lloyd (1914-2021), acteur, producteur et réalisateur américain ;
 Otho Holland Lloyd (1856-1943), traducteur britannique et beau-frère d'Oscar Wilde ;
 Otho Lloyd (1885-1979), peintre et photographe espagnol ;
 Paul Lloyd Jr (né en 1981), catcheur américain ;
 Rachel Lloyd (1839-1900-), chimiste américaine ;
 Rachel Lloyd (née en 1975), coureuse cycliste américaine ;
 Rachel Lloyd (née en 1975), militante britannique contre le trafic sexuel à New York
 Raymond M. Lloyd (né en 1964), catcheur (lutteur professionnel) américain :
 Richard Lloyd (né en 1951), guitariste, chanteur et parolier américain ;
 Roger Lloyd Pack (1944-2014), acteur britannique ;
 Rollo Lloyd (1883-1938), acteur américain ;
 Russell Lloyd (1916-2008), monteur britannique ;
 Sabrina Lloyd (née en 1970), actrice américaine ;
 Saci Lloyd (1967-), écrivaine, dessinatrice et chanteuse britannique ;
 Sam Lloyd (1963-2020), acteur américain ;
 Shereefa Lloyd (née en 1982), athlète jamaïcaine, spécialiste du sprint ;
 Sue Lloyd (1939-2011), actrice et mannequin britannique ;
 Suzanne Lloyd (née en 1934), actrice canadienne ;
 Terry Lloyd (1952-2003), journaliste britannique ;
  ;
 William Lloyd (né en 1887), acteur britannique ;
 William Lloyd (né en 1971), musicien britannique, membre non officiel du groupe Placebo ;
 Woodrow Stanley Lloyd (1913-1972), homme politique canadien ;

personnage de fiction
 Walt Lloyd, personnage du feuilleton télévisé Lost : Les Disparus.

Pseudonyme 

 Lloyd Polite Jr. (né en 1986), chanteur américain de Rnb.

 Christopher Charles Lloyd (né en 1982), rappeur américain.

Prénom 

Lloyd Gaston théologien canadien, bibliste, professeur émérite et expert des lettres de l'apôtre Paul.

Entreprises 
 Lloyd Aéreo Boliviano, compagnie aérienne de Bolivie 
 Hapag-Lloyd, société allemande de transport et de logistique 
 Lloyd Austriaco, puis Lloyd Triestino, est l'ancien nom de la compagnie de navigation italienne Italia Marittima
 Lloyd, marque d'automobiles du groupe Borgward.

Toponyme 
 Lloyd, banlieue de la Ville de Wagga Wagga en Australie ;
 Lloyd, census-designated place américaine située en Floride ;
 Lloyd, ville américaine située dans l’État de New York.

Autres 
 Lloyd C.II, avion militaire de la Première Guerre mondiale ;
 Algorithme de Lloyd-Max, algorithme qui permet de construire le quantifieur scalaire optimal.

Forme Lloyd's 
 Lloyd's Coffee House, café londonien, donna son nom aux organisations suivantes :
 Lloyd's of London, bourse de l'assurance, à l'origine pour le commerce maritime, fondée en 1688 ;
 Lloyd's Register, société de classification maritime ;
 Lloyd's List, journal britannique.

Forme Lloyds 
 Lloyds Banking Group anciennement Lloyds TSB, banque britannique

Prénom masculin
Prénom américain